Валенсиано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валенсиано, Елена (род. 1960) — испанский политик, депутат Европейского парламента.
 Валенсиано, Иван (род. 1972) — колумбийский футболист.